

Patronyme
Par ordre chronologique
 Jeremy Bentham (1748-1832), philosophe anglais ;
 Samuel Bentham (1757-1831), architecte naval anglais, frère de Jeremy ;
 George Bentham (1800-1884), botaniste anglais, fils de Samuel ;
  (1970-), pilote automobile canadien ;
 Phil Bentham (1971-), arbitre de rugby à XIII anglais.

Toponyme
 Bentham, une petite ville du Yorkshire du Nord, en Angleterre.

Entreprise
 Bentham Science Publishers, maison d'éditions depuis 1993.

Homonymie
Patronyme anglais